Cristalandense – abitanti di Cristalândia do Piauí
Cristalandense – abitanti di Cristalândia